A Throw of Dice ist der Titel von:

 Englischer Titel des Stummfilms Schicksalswürfel (1929)
 A Throw of Dice (Album), Jazzalbum von Rez Albasi (2023)